Barbarastraße 9 ist die Adresse folgender Objekte:
 Beethoven-Gymnasium (Berlin)
 Graf-Moltke-Schacht und Königliche Bohrverwaltung, siehe Liste der Kulturdenkmale in Schönebeck (Elbe) #Schönebeck (Elbe)